Bieg na 500 metrów kobiet w łyżwiarstwie szybkim na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1998 rozegrano w dniach 13-14 lutego na torze M-Wave. Mistrzynią olimpijską na tym dystansie została Kanadyjka Catriona Le May Doan, ustanawiając jednocześnie nowy rekord olimpijski.

Wyniki

Bibliografia 
  

Łyżwiarstwo szybkie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1998